Andrij Markovyč (1995) – calciatore ucraino
 Borys Markovyč Verlins'kyj (1888-1950) – scacchista ucraino
 Oleksandr Markovyč Konstantynopol's'kyj (1910-1990) – scacchista sovietico